Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, rozgrywana 14 lutego 2022.

Tytułu zdobytego w 2018 nie obroniła reprezentacja Norwegii.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022